Olympias () ist:
 die Personifikation der olympischen Festfeier, siehe Olympische Spiele der Antike
 Beiname mehrerer griechischer Göttinnen, nämlich der Musen, der Chariten, der Selene und der Rhea (Mythologie)
 in der Antike der Name einer Quelle bei Bathos (Arkadien)

Name:
 Olympias von Epirus, Mutter Alexanders des Großen
 Olympias (Malerin), antike Malerin
 Olympias (Autorin), antike Autorin und Hebamme
 Olympias von Konstantinopel, Heilige
 Olympias, Verlobte von Kaiser Constans
 einer Trireme der Griechischen Marine, siehe Olympias (Schiff)

Siehe auch:
 Olymp
 Olympia
 Olympiade
 Olympos